Helmsley ist:

 Helmsley, eine Ortschaft in England und Standort von Helmsley Castle
 Helmsley Castle, mittelalterliche Burgruine in Helmsley
 Helmsley Building, Hochhaus an der New Yorker Park Avenue

Name folgender Personen:

 Harry Helmsley (1909–1997), US-amerikanischer Immobilienmakler
 Leona Helmsley (1920–2007), US-amerikanische Unternehmerin
 Ringname Hunter Hearst Helmsley des US-amerikanischen Wrestlers Paul Levesque